Popis pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turnirima:

Međunarodna teniska natjecanja